Jevišovka je název více objektů: 
 Jevišovka (okres Břeclav), obec v okrese Břeclav, u ústí Jeviškovky do Dyje
 Jevišovka (řeka), levý přítok Dyje, protékající okresy Třebíč, Znojmo a Břeclav
 Přírodní park Jevišovka, přírodní park v Jevišovické pahorkatině v Podyjí kolem říčky Jevišovky v okolí Jevišovic v okrese Znojmo